Парутолли Чалаппурату Куттикришнан, известный под псевдонимом Уруб (, ) — индийский писатель . Наряду с , ,  и  Уруб считался одним из прогрессивных писателей на малаялам в XX веке. Он был известен своими романами, такими как «» и «», рассказами, такими как «Рахиямма», и сценариями ряда малаяламоязычных фильмов, в том числе «Нилакуйил», первого художественного фильма на малаялам, получившего . Он был удостоен нескольких наград, включая  и первую премию литературной академии Кералы за роман.

Биография 
П. Ч. Куттикришнан родился 8 июня 1915 года в семье Карунакары Менона и Парукутти Аммы в Паллапраме, небольшой деревне недалеко от , в округе Малаппурам южно-индийского штата Керала. Учился в средней школе AV в Поннани, а после зачисления он шесть лет путешествовал, работая в разных местах Индии. В этот период он работал на чайной плантации на холмах Нилгири, на текстильной фабрике и в издательстве KR Brothers Printers в Кожикоде, ежемесячнике Мангалодхаям, а в 1954 году присоединился к станции Кожикоде Всеиндийского радио (AIR). Уйдя со службы в качестве продюсера AIR в 1975 году, он некоторое время работал редактором еженедельника Kunkumam, а затем присоединился к  в 1976 году, где работал главным редактором еженедельника Malayala Manorama и . Он также был президентом .

В 1948 году Куттикришнан женился на Деваки Амме, невестке . Он умер 10 июля 1979 года в возрасте 64 лет, когда лечился в .

Литературная и кинокарьера 
Куттикришнан в 1930-х годах присоединился к литературной группе в Поннани, в которую входили , , ,  и Мутедат Нараянан Вайдьяр, и именно в это время он написал свой первый рассказ Velakkariyude Checkkan. Он взял псевдоним Уруб, что означает «вечная молодость» на персидском языке и «сумерки» на арабском для статьи, которую он написал о К. Рагхаване, известном композиторе малаяламского кино, чтобы скрыть свою личность, поскольку музыкальный руководитель был его коллега по AIR, и после этого он продолжил использовать псевдоним. Его первая антология рассказов «Нирчалукал» была опубликована в 1945 году, а три года спустя был опубликован его первый роман «Амина». Уруб — автор 8 романов, 27 сборников рассказов, трёх пьес, 3 сборников стихов и трёх сборников эссе. Романы «Уммачу», опубликованный в 1954 году, «Миндаппенну», опубликованный в 1956 году, и «Сундарикалум Сундаранмарум» («Прекрасный и красивый»), опубликованный в 1958 году, и рассказы «Гопалан Наяруде Тади», «Рахиямма» и «Тураннитта Джалакам» являются одними из его самых известных произведений. , известный малаяламский литературный критик, считал «Рахиямму» одним из лучших рассказов мировой литературы. «Уммачу» был переведён на английский язык под названием The Beloved. В нескольких его работах есть сильные женские персонажи, и он был известен как сторонник гендерного равенства. Три из его антологий, Ankaveeran, Mallanum Maranavum и Appuvinte Lokam, относятся к детской литературе, и многие считают его одним из величайших представителей этого жанра в литературе на малаялам.

В 1954 году, когда  решил снять художественный фильм по рассказу Уруба «Нилакуйил» под тем же названием, он написал сценарий в соавторстве с . Этот фильм стал вехой в малаяламском кино и стал первым художественным фильмом, получившим национальное признание, так как выиграл . Его сотрудничество с П. Бхаскараном продолжилось созданием ещё четырёх фильмов:  (1956),  (1958),  (1970) и  (1971). В промежутках он написал сценарий к фильму «» К. С. Сетумадхавана в 1970 году. Он также написал сценарии к фильмам: «» в 1972 году и «» в 1978 году, последнему фильму .

Награды и почести 
Уруб получил три награды от  (тогдашнего правительства Мадраса) за Катхир Катту в 1948 году, Тураннитту Джалакам в 1949 году и Кумбедуккунна Манну в 1951 году.  учредила ежегодную  в 1958 году,  был выбран для первой премии. Он получил  в 1960 году за свою работу , в том же году, когда он получил премию М. П. Пола за Gopalan Nayarude Thady. В 1971 году он получил  за . Два года спустя  принёс ему ещё одну награду — Ashan Centenary Award. Правительство Кералы создало музей Мемориальный литературный музей Уруба в его честь на территории школы Килианад в Кожикоде.

Примечания

Литература

Ссылки